Parlamentsvalget i Portugal 2009 blev afholdt den 27. september 2009. Premierminister Jose Socratess socialistparti PS blev det største parti med 96 mandater i parlamentet, selv om dette gik ned 25 mandater.

Valgresultat 
Resultatet i valget til de 230 pladser i det portugisiske parlamentet - Assembleia da República.

Portugal 2009
Politiske valg i Portugal